Magnificent (Rick Ross), een nummer van Rick Ross uit 2009
 Magnificent (She Says), een nummer van Elbow uit 2016
 Magnificent (U2), een nummer van U2 uit 2009